Репешок волосистый () — многолетнее травянистое растение, вид рода Репешок (Agrimonia) подтрибы Agrimoniinae трибы Кровохлёбковые (Sanguisorbeae) семейства Розовые (Rosaceae). Внешне похож на репешок обыкновенный, но между растениями имеются небольшие различия.

Распространение 
Распространён по территориям Южной и Северной Кореи, Японии, Китая и России.

Биологическое описание 

Травянистый многолетник 25-100 см высотой. Стебель тонкий и прямой, покрыт длинными оттопыренными волосками (трихомами).

Имеет прикорневые и стеблевые листья; прикорневые отмирают ко времени цветения. Один сложный лист достигает от 6 до 16 см в длину и от 5 до 9 см в ширину, черешки как и стебель опушены. В его составе 5–7 (9) листочков, каждый 2–6(7) см в длину и 1–3 см в ширину. По форме — ромбические или изредка обратно-яйцевидные, на конце заострённые или иногда тупые. В отличие от листочков репешка обыкновенного, они клиновидно-суженные к основанию и у основания цельнокрайные (не имеют зубчиков). Остальная часть листа покрыта крупными зубцами.

Соцветие — колосовидная кисть, состоит из небольших жёлтых цветков с пятью лепестками и пятью чашелистиками.

Плод — одноорешек.

Экология 
Растёт в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в рощах, на опушках и полянах, в зарослях кустарников, по берегам рек и озёр, на лугах, в оврагах, по берегам дорог. Может вырастать на месте гари.

Ссылки 
 Agrimonia pilosa Ledeb. // Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений. [Электронный ресурс]: 

Розановые